OVV steht für:
 Onderzoeksraad voor Veiligheid, eine niederländische Untersuchungsbehörde
 Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, eine nationalistische flämische Lobbyorganisation
 optically violent variable quasar, ein astronomisches Objekt, siehe Quasar#Blazar

Siehe auch:
 ÖVV

Abkürzung